Люсо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Люсо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта